

Geografia 
 Maretto – comune italiano della provincia di Asti

Persone 
 Giuseppe Maretto  – scultore, pittore, smaltatore e medaglista italiano
 Roberto Maretto – aviatore italiano